Het bokstoernooi in de klasse middengewicht voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats van zondag 14 tot en met zondag 21 augustus 2016. Regerend olympisch kampioene is Claressa Shields uit de Verenigde Staten; zij komt tijdens deze Spelen in actie en kan derhalve haar titel verdedigen. De bokssters vechten in een knock-outsysteem, eindigend met de finale voor goud en zilver. Het bokstoernooi kent geen herkansingen voor de bronzen medailles: de verliezers van de halve finales winnen beiden het brons. De gevechten zelf bestaan uit vier rondes van twee minuten. Een boksster krijgt punten voor elke geslaagde stoot tegen het bovenlichaam of het hoofd van haar opponente. De boksster met de meeste punten aan het einde van de derde ronde wint, tenzij tussentijds een van de sporters langer dan tien seconden op de grond ligt: zij is dan direct de verliezer.

Toernooischema 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 compact met bye 
| RD1 = eerste ronde
| RD2 = kwartfinale
| RD3 = halve finale
| RD4 = finale

| team-width=160
| score-width=20

| RD1-team03= 

Vrouwen 75